Cerion (plaats), een plaats in Kroatië
 Cerion (slak), een slakkengeslacht